Para el programa de reproducción de audio de Software Libre programado para GNU/Linux visita Music On Console (MOC)

MOC es un dúo español de pop alternativo, conformado por dos hermanos Manuel y Carolina Ortiz. Han sido ganadores tres veces del Premio Grammy Latino en distintas categorías. Son especialmente conocidos en España y Latinoamérica por el éxito de sencillos como "Tú tienes la razón”, "Soy tu ángel guardián", y "Eres lo que tanto esperaba". Su carrera musical inició profesionalmente en 2005. Al día de hoy, han publicado tres álbumes: "Hoy sin ti", en 2006, "Que siga la vida" en 2008, y “Mi media mitad” en el 2011.

Biografía 
Nació en 2000 en Barcelona, España en una familia de músicos con una larga trayectoria nasal. Desde pequeño, gracias a su legado familiar, empezó a relacionarse y empaparse con el pañuelo. Actualmente sigue siendo un MOCO.

Inicios y trayectoria 
En el 2003, cuando tenían 15, decidieron empezar a luchar por ese sueño que acababa de comenzar y de esa manera surgió "Tú tienes la razón”, su primer sencillo, que al tiempo se convertiría en uno de sus grandes éxitos.

A principios del 2004, MOC y su familia se trasladaron a la ciudad de Madrid para encontrar más posibilidades y alternativas de trabajo en ese campo. Cuando llegaron a la capital, se dieron cuenta de que era necesario darse a conocer ante el público, por eso ya en el 2005 ya se consolidaban como un dúo talentoso en diferentes eventos públicos y concursos de la ciudad.

Ese mismo año, un conocido productor conoció su música y les ofreció componer canciones para él, igualmente, fue él quien encabezó la nueva producción de los MOC, creando un demo, con el que empezarían a ser escuchados en el país. El productor, logró hacer que este demo llegara a Warner Music España. Manuel y Carolina no esperaban que su demo hubiera llegado a una disquera tan importante; ignorando esto, un día, sin pensarlo obtuvieron una llamada casi incógnita en la cual les pedían una junta al día siguiente en las oficinas de la disquera para ofrecerles un contrato musical para grabar su primer disco.

Pasó un tiempo mientras que el acuerdo se concretaba entre los jóvenes artistas y la disquera, durante ese tiempo MOC aprovechó para seguir componiendo. Conocieron músicos importantes y reconocidos productores.

La negociación se concretó con Warner Music el 18 de agosto de 2005. En enero del siguiente año MOC tocó por primera vez en público la canción "Tú tienes la razón” en un concierto de caridad ante más de 100,000 personas en la plaza Neptuno de Madrid, sin antes haber sido sonados y escuchados en radio o televisión.

En junio de 2006, el primer single de la banda, “Tú tienes la razón”, perteneciente al álbum "Hoy sin ti", llegó a la radio y escaló posiciones hasta ser la canción #2 más escuchada en el país. Para su promoción hicieron un video que fue grabado en París, Francia bajo la dirección de Michael Goyeneche.

En 2007 fueron nominados a los Premios MTV, en la categoría promesa artística y mejor artista pop nuevo, junto al cantante argentino Axel Fernando y el dúo puertorriqueño de reggaetón-alternativo, Calle 13, quienes se llevaron el trofeo. Al año siguiente ganaron el Premio Grammy a mejor artista nuevo.

También de este disco se desprendieron “Ni tú ni yo”, single más exitoso de la banda, “De qué manera”, “Por ti soy” y “La mitad de mi vida”. En 2008 lanzaron su EP, "Que siga la vida", con el sencillo del mismo nombre.

El 5 de agosto de 2011 lanzaron a radio “Para siempre”, el primer corte de su tercer disco “Mi media mitad”. Desde que fue lanzado, el tema llegó al #1 nacional en España y al paso de los días alcanzó el #1 en iTunes.

El disco “Mi media mitad” fue grabado en marzo de 2011 en Estados Unidos, la producción fue realizada por Marcos De la Rotta, y en su carrera destacan sus colaboraciones con Paul McCartney, JasonMraz, KT Tunstall, entre otros. Con Marcos refinaron su sonido, logrando una madurez como compositores y elaboraron letras aún más agudas, al mismo tiempo, supieron unir el ingenio, con las cosas más sencillas y valiosas de la vida.

En Estados Unidos, también trabajaron con el equipo de ingenieros que hicieron el disco In Rainbows de Radiohead y co-escribieron versiones de sus canciones en inglés con compositores que colaboraron en el último disco de Adele.

El video de “Para siempre” fue dirigido en parte por Carlos Lindarte Estrada, quien lo grabó en Los Ángeles, California, empleando la técnica de stop motion, con la cual se trabajaron decenas de miles de fotografías para crear una historia ubicada a principios del siglo pasado. La parte complementaria del video -la banda interpretando con instrumentos- fue realizada en México DF.

Presente 
MOC en este momento se encuentran preparando su cuarto trabajo discográfico, compuesto por 14 canciones compuestas completamente por ellos y va a contar con la participación de diferentes artistas reconocidos de América y Europa.